Dahira : Nombre de mujer puede referirse a pureza de alma y mente
Daïra, una unidad administrativa africana que agrupa ayuntamientos.
Dahira, un género de polillas.
Dahida o Dahira, un pueblo de India.